ASCII se poate referi la:

 ASCII, un sistem de codificare a caracterelor
 3568 ASCII, un asteroid din centura principală